Острівна́ ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Острівна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Острівна вулиця — вулиця в місті Миргород Полтавської області.
 Острівна вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Острівна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці